Dit is een overzicht van alle interlands die het Belgische rugbyteam ooit speelde. Enkel officiële wedstrijden tegen nationale teams worden hier vermeld; wedstrijden tegen gelegenheidsteams of subnationale rugbyteams worden door de International Rugby Board niet meegerekend voor de wereldranglijst, noch tellen ze mee voor eventuele caps voor spelers.

Overzicht

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

2020-2029

Statistieken 
''Bijgewerkt tot en met de interland tegen Polen op 19 maart 2023.

Externe link 
 Rugbydatabase

Rugby in België